Провінція Монца і Бріанца () — провінція в Італії, у регіоні Ломбардія. 

Площа провінції — 405,49 км², населення —  осіб.

Столиця провінції є місто Монца.

Географія 
Межує на півночі з провінцією Лекко і з провінцією Комо, на заході з провінцією Варезе і на півдні з провінцією Мілан.

Основні муніципалітети 
Найбільші за кількістю мешканців муніципалітети (ISTAT, 30/04/2008):

Повний список муніципалітетів 
Список 55 муніципалітетів провінції Монца і Бріанца. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Історія

Економіка

Примітки 

Провінції Італії
Провінції Ломбардії